3-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Третьей лиги прошёл с 18 июля 1993 г. по 29 июня 1994 г. Путёвки во Вторую лигу получили гродненский «Кардан Флайерс» и минская «Атака-Аура».

Итоговая таблица

См. также 
 Первая лига 1993/94
 Вторая лига 1993/94

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by

Футбол в Европе в 1993 году
Футбол в Европе в 1994 году
Спорт в Белоруссии в 1993 году
Спорт в Белоруссии в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994